El término colmenar hace referencia:

Biología 
 Colmenar es un lugar donde pueden hallarse colmenas.

Toponimia 
El término también hace referencia a varias localidades españolas:

Andalucía
 Colmenar, municipio de la provincia de Málaga.
 El Colmenar, pedanía del municipio de Castellar de la Frontera, provincia de Cádiz.

Castilla y León
 Colmenar de Montemayor, municipio de la provincia de Salamanca.
 Colmenares de Ojeda, pedanía del municipio de Dehesa de Montejo, provincia de Palencia.

Castilla-La Mancha
 Colmenar de la Sierra, pedanía del municipio de El Cardoso de la Sierra, provincia de Guadalajara.

Comunidad de Madrid
 Colmenar Viejo, municipio de la Comunidad de Madrid.
 Colmenar de Oreja, municipio de la Comunidad de Madrid.
 Colmenar del Arroyo, municipio de la Comunidad de Madrid.